У́лица 1 Ма́я — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица 1 Мая — улица в Костанае.
 Улица 1 Мая — прежнее название улицы Машхура Жусупа в Павлодаре.

Россия 
 Набережная 1 Мая — улица в Астрахани.
 Улица 1 Мая — улица в Бузулуке.
 Улица 1 Мая — прежнее название Ильиной улицы в Великом Новгороде.
 Улица 1 Мая — улица в Вельске.
 Улица 1 мая — улица в Воткинске.
 Улица 1 Мая — бывшие улицы в Октябрьском районе Екатеринбурга (ныне Апрельская ул.) и в Чкаловском районе Екатеринбурга (ныне Исовская ул. — застроена).
 Улица 1 Мая — улица в Казани.
 Улица 1 Мая — улица в Костроме.
 Улица 1 Мая — прежнее (до 1936 г.) название Индустриальной улицы в Липецке.
 Улица 1 Мая — улица в Зеленоградском административном округе Москвы.
 Улица 1 Мая — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица 1 Мая — улица в Омске.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Первого Мая — улица в Красном Селе.
 Улица Первого Мая — улица в Павловске.
 Улица Первого Мая — улица в Парголове.
 Улица Первого Мая — улица в Петергофе.
 Улица 1 Мая — прежнее (в 1923—1993 гг.) название Конюшенной улицы в Пушкине.
 Улица Первого Мая — улица в Сестрорецке.
 Улица 1 Мая — улица в Торопце.

Украина 
 Улица 1 Мая — прежнее название  в Виннице.
 Улица 1 Мая — прежнее название  в Житомире.
  — улица в Киеве.
 Улица 1 Мая — прежнее название  в Мариуполе.
 Улица 1 Мая — улица в Прилуках.
 Улица 1 Мая — улица в Чернигове.

См. также 
 Первомайская улица

 5-01